Atzmon ist der Familienname folgender Personen:
 Anat Atzmon (* 1958), israelische Schauspielerin
 Gilad Atzmon (* 1963), israelischer Jazzmusiker und Autor
 Moshe Atzmon (* 1931), israelischer Dirigent

Siehe auch:
 Atzmon (Israel), israelische Siedlung